Numele Mihailov poate să se refere la una dintre următoarele persoane:
 Alexandr A. Mihailov (1888-1983) - astronom și astrometrist rus și sovietic 
 Stas Mihailov (n. 1969) - interpret rus de estradă
 Victor N. Mihailov (1934-2011) - fizician sovietic și rus.